Balassa Péter (1947–2003) esztéta, publicista, irodalomtörténész, kritikus, egyetemi tanár
 Balassa Péter (1975–) labdarúgó, politikus (Jobbik), országgyűlési képviselő (2022–)